Tomašić ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Tomašić (* 1976), bulgarischer Fußballspieler 
 Ivan (Johann) Tomašić, kroatischer Minorit (Franziskaner) aus Bosnien, Chronist des 16. Jahrhunderts (Chronicon breve Regni Croatiae)
 Nikola Tomašić (1864–1918), kroatischer Adliger, Politiker und Staatsmann
 Ruža Tomašić (* 1958), kroatische Politikerin

hr:Tomašić